HE est un sigle, qui signifie :
 Huile essentielle, mélange aromatique et volatil extrait de végétaux.
 Coloration à l'hématoxyline et à l'éosine
 His/Her Excellency en anglais, voir Son Excellence.
 High explosive
 Heure de l'Est

He est un mot, qui désigne :
 He, la cinquième lettre de l'alphabet phénicien et de l'alphabet hébreu ;
 He, une lettre archaïque de l'alphabet géorgien ;
 Hē, cinquième lettre de l'alphabet syriaque.

He est un symbole, qui signifie :
 Hélium, l'élément chimique, selon la liste des éléments chimiques.
 Heinkel,  société de construction aéronautique allemande.

Hé est un patronyme :
 Dominique Hé, dessinateur français.

He, patronyme chinois
 He Bingjiao (1997-), joueuse de badminton chinoise
 He Cihong (1975-), nageuse chinoise
 He Hongmei (1983-), judokate chinoise
 He Jingming (1483-1521), poète chinois 
 He Ning, gymnaste chinoise
 He Zhen (1884 ?-1920 ?), anarchiste et féministe chinoise

HE est un code qui signifie :
 Hébreu (langue), selon la norme ISO 639 des codes des langues,

Voir aussi 
 Xian de He (和县), une subdivision administrative de la province de l'Anhui en Chine.
 Hé (合), un caractère chinois,
 Épître aux Hébreux,

Homonymie de toponyme